Kummer steht für:
 Kummer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sorge oder Traurigkeit
ein Rap-Musikprojekt des Sängers und Rappers Felix Kummer

Kummer ist der Name folgender Orte:
 Kummer (Schmölln), Ortsteil von Schmölln, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Kummer (Ludwigslust), Ortsteil von Ludwigslust, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Hradčany (Ralsko) (Kummer), Ortsteil von Ralsko, Tschechien

Siehe auch:

 Kummertheorie, mathematische Theorie
 Liebeskummer
 Kummerer